Лиса Верлиндер (; род. , Уппсала) — шведская актриса.

Биография 
Лиса Хелена Верлиндер родилась 12 марта 1972 года в городе Уппсала, Швеция. Училась в высшей театральной школе в Лулео и королевской музыкальной академии в Стокгольме. Играла в спектаклях королевского драматического театра и стокгольмского драматического театра, телесериалах и кино. В 2004 году была номинирована на премию «Bodil Awards» как лучшая актриса второго плана за участие в фильме «Наследство». В свободное время увлекается джазом, поет и играет на саксофоне.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Лиса Верлиндер, Вокалист на сайте BlueMusicGroup.com (по английскому)
 Интервью в Комсомольской правде

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1972 году
Актрисы Швеции
Выпускники Технологического университета Лулео